Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Ciudad Real. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 13000.

 
Ciudad Real